Avilla (Indiana) — cidade no Indiana
Avilla (Missouri) — cidade no Missouri

Desambiguações de topônimos